Barry Hartveld is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was te zien van 3 september 2007 t/m 30 januari 2009. Eind seizoen 3 keerde hij tijdelijk terug.

Barry Hartveld was een jongen uit de bovenbouw; hij heeft het Spangalis voortijdig verlaten. Barry heeft altijd al bekendgestaan om het feit dat hij school vreselijk vindt. In seizoen 1 wilde hij er al meerdere keren mee stoppen, maar dit heeft hij niet gedaan. In seizoen 1 bloeide tevens zijn liefde voor Jolé op. Hij was lang met haar samen, totdat voor beiden het speciale gevoel weg was. Snel hierna kreeg Barry Lana achter zich aan, met wie hij korte tijd verkering had. In diezelfde periode mocht Barry ook van school uit naar Oeganda om ontwikkelingswerk te doen. Eenmaal terug uit Oeganda besloot Barry dat hij definitief van school wilde. Hij meldde zich aan voor een werk- en leeropleiding in de verpleging en vertrok. Wel was hij nog te zien in de film SpangaS op Survival.
Eind seizoen 3 keerde hij tijdelijk terug. Hij zocht Jolé op en vroeg haar met hem mee te gaan naar Roemenië om daar ontwikkelingswerk te doen. Jolé deed staatsexamen en ging met hem mee. Sindsdien zijn Barry en Jolé weer samen

H